Каскатский сельский округ — сельский округ в Исилькульском районе Омской области.

Административный центр — аул Каскат.

География 
Расстояние до районного центра — 16 км.

Административное деление

Примечания

Ссылки 
 Страница поселения на Портале Правительства Омской области

Сельские поселения Омской области
Муниципальные образования Исилькульского района